Албанская партия труда (1941) — до 1948 Коммунистическая партия Албании
 Коммунистическая партия Албании (1991) — партия, основанная в 1991 году